Eppo (tijdschrift), Nederlands stripblad
Eppo (stripreeks), Nederlandse stripreeks met in de hoofdrol een gelijknamig personage
Europees Openbaar Ministerie (EPPO), Europees Openbaar Ministerie (European Public Prosecutor’s Office)
 European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), organisatie voor gewasbescherming in Europa